Топоніми
 Борисфен () — давньогрецька назва ріки Дніпро та однойменний річковий бог.
 Борисфен — найдавніша грецька колонія в Північному Причорномор'ї.
 Борисфен — одна з назв давньогрецької колонії Ольвії, що розташована на узбережжі Чорного моря.

Інші значення
 Борисфен — український футбольний клуб з Борисполя.
 Борисфен-С — українська анімаційна студія.
 БОРИСФЕНИ — назва мідних, а згодом — бронзових монет давньогрецької колонії Ольвія
 «Борисфени» — умовна назва бронзових монет Ольвії із зображенням на аверсі, ймовірно, річкового божества Борисфена, а на реверсі — скіфської зброї, легенди ΟΛΒΙΟ й диферентів (монограми та/або скорочення імені монетного магістрата). Відомі близько 100 різноманітних диферентів. Існують протиріччя в хронології карбування «борисфенів». Згідно із сучасною хронологією , яка ґрунтується на відновленому літочисленні Ольвії, «борисфени» карбувалися з 331—330 рр. до Р. Х. (магістрат Каллінік Євксенів)) до майже 219—217 рр. до Р. Х. (магістрати — брати Аристон та Епікрат Нікератови) зі значними перервами.

Див. також 
 Бористен (щомісячник)

Посилання 
 О. В. Ясь.  Борисфен  // 
 Ніколаєв М. І. Хронологія ольвійських "борисфенів  // Український нумізматичний щорічник. 2020. 4 с. 14-42.